Carlos Germano ist der Name folgender Personen:

* Carlos Germano (Schauspieler), portugiesischer Schauspieler 
 Carlos Germano (Fußballspieler) (* 1970), brasilianischer Fußballtorhüter